Audran – famiglia di origine lionese che ha dato incisori e pittori
 Benoît Audran, detto il Giovane (1698 – 1772) – incisore francese
 Benoît Audran, detto il Vecchio (1661 – 1721) – incisore francese
 Claude Audran, detto il Giovane (1639 – 1684) – pittore francese
 Gérard Audran (1640 – 1703)  – incisore francese
 Michel Audran (1701 – 1771)  – incisore e arazziere francese
 Edmond Audran (1842-1901) – compositore francese
 René Audran (1929-1985) – politico francese
 Stéphane Audran (1932-2018) – attrice francese